Andrzej Polkowski – tłumacz literatury angielskiej
 Andrzej Polkowski – polski aktor